Das 12,5-km-Verfolgungsrennen der Männer im Biathlon bei den Olympischen Winterspielen 2006 wurde am 18. Februar 2006 um 14:30 Uhr in Cesana Torinese im Centro Olimpico di Biathlon ausgetragen. Es gingen insgesamt 57 Athleten aus 23 Nationen an den Start.

Die Goldmedaille gewann der Franzose Vincent Defrasne, der als Fünfter in das Rennen gestartet war. Er konnte sich im Schlusssprint mit einem Vorsprung von 2 Sekunden auf den Norweger Ole Einar Bjørndalen durchsetzen. Bjørndalen der als Zwölfter die Verfolgung aufnahm erhielt somit die Silbermedaille. Sven Fischer aus Deutschland, der den Sprint gewinnen konnte, musste insgesamt 4 Strafrunden absolvieren, konnte jedoch den dritten Rang sichern und wurde somit mit der Bronzemedaille ausgezeichnet.

Die Österreicher Wolfgang Perner und Wolfgang Rottmann wurden wegen Verstößen gegen die Dopingvorschriften vom IOC nachträglich disqualifiziert.

Wettkampfbeschreibung 
Für das Verfolgungsrennen über 12,5 km qualifizierten sich die 60 besten Athleten des vorangegangenen Sprintrennens. Der Sieger des Sprints ging als Erster ins Rennen, die anderen Athleten starteten mit dem Zeitabstand, den sie beim Zieleinlauf des Sprints hatten. Es waren fünf gleich lange Laufrunden zu absolvieren, nach den ersten vier mussten die Athleten in der Reihenfolge liegend-liegend-stehend-stehend am Schießstand jeweils fünf Ziele treffen. Für jede nicht getroffene Scheibe musste der Athlet eine Strafrunde mit einer Länge von 150 m absolvieren. Sieger war, wer als Erster das Ziel erreichte.

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Ergebnisse (PDF; 788 kB)

Verfolgung (Manner)